Рі́дне (до 1945 року — Уппа; ) — село в Україні, у Балаклавському районі Севастопольської міськради. Населення становить 761 осіб.

Географія 
Селом протікає річка Уппа.

Населені пункти Балаклавського району